Лорх — багатозначний термін:
 Топоніми ():
 Лорх (Вюртемберг) (Württemberg)
 Лорх (Райнгау) (Rheingau)
Прізвище
 Лорх Олександр Георгієвич (1889 — 1980) — радянський селекціонер, доктор сільськогосподарчих наук, науковий співробітник ІОХАН.
 Лорх (сорт картоплі) — сорт картоплі, виведений П. С. Гусєвим і О. Г. Лорхом